Horse Guards steht für:

 Horse Guards (Gebäude), Gebäude in London
 Horse Guards Parade, Paradeplatz in London
 Horse Guards Road, Straße in London
 Royal Horse Guards, britisches Gardekavallerieregiment, siehe Blues and Royals #Geschichte